Emanuel Moravec (1893–1945) – czeski wojskowy (pułkownik) i publicysta
 František Moravec (1895–1966) – generał brygady
 Fritz Moravec (1922–1997) – austriacki wspinacz
 Hans Moravec (ur. 1948) – naukowiec, futurolog, transhumanista
 Jan Moravec (ur. 1987) – czeski piłkarz, pomocnik Bohemiansu Pragi
 Ondřej Moravec (ur. 1984) – czeski biathlonista
 Zdeněk Moravec (ur. 1968) – czeski astronom

Zobacz też 
 Morawiec

en:Moravec (surname)